FC Kärnten – nieistniejący austriacki klub piłkarski, do 1997 roku występujący jako SK Austria Klagenfurt
 SK Austria Klagenfurt – austriacki klub piłkarski założony w 2007 roku